Dickbauer ist der Name von

 Johannes Dickbauer (* 1984), österreichischer Geiger und Komponist
 Karl Dickbauer (1891–1976), österreichischer Gerechter unter den Völkern
 Klaus Dickbauer (* 1961), österreichischer Jazzsaxophonist